Le vélodrome de Lyon peut faire référence à :
 le vélodrome de la Tête d'or, au parc de la Tête d'or, à Lyon, en France ;
 le nom officiel du vélodrome de la route de Genas, ancien vélodrome de Villeurbanne, en France.